Santa Ángela puede referirse a diversos santas y beatas:

Ángela de Bohemia (República Checa 1243-?).
Ángela de Foligno (Italia 1248-1309).
Ángela de Mérici (Italia 1474-1540).
Ángela de la Cruz (España 1846-1932).
Ángela Salawa (Polonia 1881-1922).
María Ángela Astorch (España 1592-1665).
María Ángela Truszkowska (Polonia 1825-1899).